

Codici 
 KLS – codice aeroportuale IATA dell'automatic Weather Observing / Reporting System, Kelso-Longveiw (Washington), Stati Uniti
 kls – codice ISO 639-3 della lingua kalasha

Mineralogia 
 Kls – abbreviazione di kalsilite

Altro 
 KLS – Kleine-Levin Syndrome, disturbo del sonno appartenente al gruppo delle ipersonnie ricorrenti

Note